zwarte vlek - een doodstraf onder piraten
 verkeersonveilige locatie - plaats met veel verkeersongevallen